

Torcidas organizadas
 Camisa 12 (Esporte Clube Vitória)
 Torcida Jovem Camisa 12 — do Sport Club Corinthians Paulista
 Torcida Organizada Camisa 12 — do Sport Club Internacional

Outros
 Camisa 12 (escola de samba) — escola de samba da cidade de São Paulo.

Desambiguações de esportes